

Linguistique
Le wallon est une langue.

Démographie et géographie
 Wallon est le gentilé qui désigne les habitants de la Région wallonne ou de la Wallonie.
 Brabant wallon, province de Belgique
 Wallon-Cappel (Waalskappel en néerlandais), commune française du département du Nord
 Réveil Wallon, hebdomadaire liégeois lancé en 1907

Patronyme 

 Wallon, évêque d'Autun de 894 à 919 ;
 Ernest Wallon (1851-1921), juriste français, professeur de droit et dirigeant sportif ;
 Étienne Wallon (1855-1924), physicien et photographe français ;
 Germaine Wallon (1893-1953), psychologue française ;
  ;
 Martin Wallon (1996-), joueur de beach soccer français ;
 Paul Édouard Wallon (1821-1895), avocat français, pisciculteur et pyrénéiste ;
 Simone Wallon (1918-2001), bibliothécaire, germaniste, folkloriste et traductrice française.

Autres

Belgique 
 Gouvernement wallon, pouvoir exécutif de la Région wallonne
 Mouvement wallon, mouvements politiques belges
 Parlement wallon, assemblée législative de la Région wallonne
 Rassemblement wallon (RW) (1968-), parti politique régionaliste belges
 Union pour la Wallonie est une union de partis politiques belges

France 
 Amendement Wallon (1875), amendement à la Constitution française
 Plan Langevin-Wallon (1944-1947), rapport sur la scolarité en France

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme